Даниэ́ль Дж. (Дэн) Рафаэ́ль (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Работал (или работает) национальным тренером или главным тренером различных национальных сборных команд Франции, Китая, Италии, Чехии, Турции, России, Польши.

Вырос и начал заниматься кёрлингом в городе Шеффервилл (провинция Квебек, Канада).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Видео:  (YouTube-канал "World Curling Tour WCT"; 7 октября 2013)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады